Daniela Azevedo e Abreu da Silva Ferreira é uma jornalista e locutora portuguesa, natural de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

Rádio 

Deu início ao seu percurso profissional na Rádio Lezíria a fazer noticiários e como autora do programa “Sub 30”, com músicas dos anos 60, 70 e 80, em 1996. Seguiu para a extinta Rádio Ateneu onde continuou a editar noticiários e rubricas de informação semanal tendo, também, passado pela redação da Rádio Ribatejo.

Entre 1997 e 1999 integrou a redação e programação das igualmente extintas Rádio Nova Antena e Latina FM, numa altura em que se dá o início das emissões automatizadas em rádio.
Entrou para a Rádio Comercial em março de 2000 para integrar o Serviço Nacional de Trânsito e o departamento de multimédia. Um ano depois, a convite de Carlos Ribeiro, junta-se às manhãs da Rádio Nacional. Voltou a trabalhar com Carlos Ribeiro, mais tarde, na Romântica FM.

Em 2002, com os Estúdios Soundville, criou a “Rádio Principal-Online”, uma das primeiras iniciativas de difusão radiofónica online em Portugal.

Fez produção e locução de conteúdos informativos para difusão nos sites do grupo Media Capital e na rede de telecomunicações TMN (serviços WAP e MyTMN), até julho de 2006. Nesse período foi assistente de produção dos conteúdos das Produções Fictícias, também difundidos pela TMN em regime contratual com a Rádio Comercial.

Em setembro de 2005 voltou à realidade das rádios locais para, na Rádio Voz de Alenquer, dar voz ao programa “33 Rotações”, novamente sobre música dos anos 60, 70, 80 e 90, e à rubrica “Red Line” sobre desporto motorizado. Em março de 2011 estreia-se como moderadora do programa de debates políticos “Alenquer em Debate”.

Em 2007 tornou-se voz de estação da Horizonte FM, onde se mantém como animadora de segunda a sábado no painel 11h00 / 15h00.

Em 2009, na Mix FM, deu voz ao programa “ProDJ Radio Show” sobre DJ’s, VJ’s e produtores musicais.

Integrou a equipa fundadora da M80 onde esteve até junho de 2010 como locutora e autora da rubrica semanal (também em podcast) “Perdidos no Tempo”.

Em setembro de 2014 passou a assinar os blocos noticiosos sobre desporto motorizado na Rádio Motard FM.

Abandonando a antena das rádios do grupo Media Capital / PRISA, é uma das vozes de locuções institucionais de cunho cultural e cívico da RTP e do SAPO.

Imprensa 
Em 2002, e durante oito anos, escreveu para o semanário Vida Ribatejana, o que lhe valeu a atribuição, em 2009, de um Diploma de Mérito pelo Secretário-Coordenador da JS-Arruda «pelos relevantes serviços prestados ao concelho de Arruda dos Vinhos e às suas populações, na área do jornalismo». Com o fecho do jornal Vida Ribatejana continuou a acompanhar a atualidade informativa da região para o quinzenário Nova Verdade.
Entre 2004 e 2005 passou pelo jornal Malaposta enquanto redatora do caderno “In Motor”.

Sobre desporto motorizado também colaborou com a revista da modalidade Motojornal.

Televisão 
Em 2017 e 2018 foi a voz do Magazine do Comité Paralímpico de Portugal na RTP2 e Sport TV.

Fez figuração no premiado filme "A Herdade", de Tiago Guedes, rodado entre Lisboa e Alcochete, e teve uma participação especial no primeiro episódio da série "A Família Ventura" da RTP1 (dezembro de 2017).

Online 
Entre 2006 e 2010 foi Project Manager de vários sites do grupo Media Capital, nomeadamente o da M80 Rádio, e dos já inexistentes Rádio Clube Português, Best Rock FM, Romântica FM e Mix FM.
A partir do verão de 2010 e durante mais de cinco anos desenvolveu a sua atividade como jornalista de conteúdos musicais no Cotonete, do mesmo grupo de media, período após o qual assina conteúdos para sites como o Musicfest.pt e Festmag.

Em maio de 2015 co-fundou o podcast infantil SBROING que gere e ao qual dá voz. É a autora do blogue "Popó Joli - o carrinho que é um mimo" - Histórias na vida de um Peugeot 205 de 1989. 

Apaixonada pelo Porto, escreveu semanalmente para o Blog Douro - A inspiração para viagens ao Douro.

Ativismo 
Em 2011 associou-se à APDSI para a promoção e desenvolvimento da Sociedade da Informação, tendo vindo também a explorar áreas como a Cidadania 2.0 e a Gestão do Conhecimento em contexto digital. 

Na mesma altura tornou-se ativista na defesa dos direitos dos animais.

Em 2017, juntou-se à FIRST LEGO League em Portugal, um dos vários programas da Fundação FIRST para inspirar crianças e jovens para as Ciências, Tecnologias, Engenharias, Artes, Matemática e Empreendedorismo. Foi Master of Ceremony no Torneio Nacional da FLL, realizado no Instituto Superior Técnico - Campus Taguspark, a 27 de maio desse ano.

Outras participações 
Em 2018 é convidada a integrar a direção do Muvi - Festival Internacional de Música no Cinema que decorre anualmente no Cinema São Jorge, em Lisboa, e em Almada. 

É voz-off do atendimento telefónico personalizado do Hospital Lusíadas.

Ligações externas 
 Blogue DanielaPress

Jornalistas de Portugal
Locutores de Portugal
Naturais de Vila Franca de Xira
Radialistas de Portugal